Генк Бессен (,  грудня 1932, Калгарі — 29 травня 2009, Калгарі) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав в 1954 році виступами за команду «Чикаго Блек Гокс» в НХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 161 матч у НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»
Померли в Калгарі
Німці Канади